Inne:
 Lieli – ród

Zobacz też:
 Oberwil-Lieli